HMS Amphion je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Amphion (1780) 
 HMS Amphion (1798) 
 HMS Amphion (1846) 
 HMS Amphion (1883) 
 HMS Amphion (1911) 
 HMS Amphion (1934) 
 HMS Amphion (1944)

Amphion